Turnaj mužů v curlingu na Zimních olympijských hrách 2010 byla soutěž hraná v hale Hillcrest Center.

Týmy 
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

Křížová tabulka

1. kolo 
16. února 2010, 09:00

2. kolo 
16. února 2010, 19:00

3. kolo 
17. února 2010, 14:00

4. kolo 
18. února 2010, 09:00

5. kolo 
18. února 2010, 19:00

6. kolo 
19. února 2010, 14:00

7. kolo 
20. února 2010, 09:00

8. kolo 
20. února 2010, 19:00

9. kolo 
21. února 2010, 14:00

10. kolo 
22. února 2010, 09:00

11. kolo 
22. února 2010, 19:00

12. kolo 
23. února 2010, 14:00

Tie-break 
24. února 2010, 14:00

Play-off

Pavouk

Semifinále 
25. února 2010, 14:00

O třetí místo 
27. února 2010, 09:00

Finále 
27. února 2010, 15:00

Konečné umístění

Odkazy

Externí odkazy 
 Curling na oficiálních stránkách olympiády

Reference 

Muži